Wolpmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Wolpmann (1851–1908), preußischer Offizier
 Catharine Wolpmann (1603–?), Opfer der Hexenverfolgung in Verden
 Emil Wolpmann (1848–1906), deutscher Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Wolpmann’sches Haus in Lübeck